Marcin Oborski (zm. po 1697) – marszałek sejmu w 1666 i 1672
 Marcin Oborski (zm. po 1674) – starosta liwski, sochaczewski i rzeczycki